Undercover steht für:
 verdecktes Ermitteln, siehe Verdeckter Ermittler
 Undercover (Popband), britische Popgruppe (1990er)
 Undercover (Album), Musikalbum der Rolling Stones (1983)

Computerspiele:
 Undercover: Operation Wintersonne (2006)
 Undercover: Doppeltes Spiel (2007)
 Need for Speed: Undercover, zwölfter Teil der Serie (2008)

Filmtitel:
 Undercover (1995), britischer Film von Philip Davis
 Tatort: Undercover, deutscher Fernsehkrimi (2002)
 Undercover (Fernsehsendung), österreichische Comedy-Fernsehsendung (2005)
 Undercover (bulgarische Fernsehserie), bulgarische Fernsehserie (2011–2016)
 Undercover (2017), französischer Pornofilm
 Undercover (belgische Fernsehserie), belgische Fernsehserie (ab 2019)
 Undercover, Originaltitel von Columbo: Zwei Leichen und Columbo in der Lederjacke, Episode aus der Filmreihe Columbo (1994)

Siehe auch:
 Miss Undercover (US-Filmkomödien 2000)
 Undercovers (US-Fernsehserie 2010–2012)
 Under Cover (Album von Ozzy Osbourne 2005)
 Under Cöver (Album von Motörhead 2017)